Прокопий:

 Прокопий — мужское имя греческого происхождения.
 Прокопий I (1734—1803/1814) — Константинопольский Патриарх.
 Прокопий I (нач. XVIII века—1788) — епископ Иерусалимской православной церкви, Патриарх Иерусалимский и всей Палестины.
 Прокопий II (ум. 1880) — епископ Иерусалимской православной церкви, Патриарх Иерусалимский и всей Палестины.
 Прокопий (Петридис) (род. 1960) — епископ Элладской православной церкви.
 Прокопий (Титов) (1877—1937) — епископ Православной Российской Церкви, архиепископ Херсонский и Николаевский.
 Прокопий (Цакумакас) (род. 1939) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Прокопий (325—366) — двоюродный брат императора Юлиана Отступника, император-узурпатор.
 Прокопий Антемий — римский император, правивший в 467—472 годах.
 Прокопий Антемий — государственный деятель Восточной Римской империи, сын императора Антемия.
 Прокопий Вятский (1578—1627) — святой праведный юродивый.
 Прокопий Газский (ок. 475—ок. 528) — христианский ритор, богослов и экзегет, глава Газской школы риторики.
 Прокопий Кесарийский (между 490 и 507—после 565) — византийский писатель, секретарь полководца Велизария.
 Прокопий Кесарийский (ум. 303) — христианский святой, почитаемый в лике великомучеников.
 Прокопий Сазавский (970—1053) — чешский пустынник, основатель Сазавской обители.
 Прокопий Устюжский (род. 1303) — блаженный (юродивый во Христе) чудотворец, святой Русской Православной Церкви.
 Прокопий Чтец (ум. 303) — христианский святой мученик.